Кобякино — название населённых пунктов в России:

 Кобякино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Кобякино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.